Slovo komutátor může označovat

 Komutátor (elektrotechnika) – elektrotechnickou součástku
 Komutátor (algebra) – operátor vyjadřující míru nekomutativity dvou operátorů